Nike – bogini zwycięstwa w mitologii greckiej
 Nike bezskrzydła
 Nike z Delos
 Nike z Olimpii
 Nike z Samotraki
 warszawska Nike
 opolska Nike
 cieszyńska Nike

Kultura 
 „Nike” – Nagroda Literacka „Nike”
 „Nike” – seria wydawnicza Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”
 „Nike” – polski zespół filmowy działający w latach 1968–1972
 „Nike” – czasopismo artystyczne wydawane w latach 1937–1939 w Warszawie

Inne 
 Nike – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży obuwniczej
 Nike – 5 złotych wzór 1928
 Złota Nike – dawna nagroda za zwycięstwo w mistrzostwach świata w piłce nożnej